

Август 
 8 августа — Ах-Неоль-Мат, правитель Баакульского царства со столицей в Лакам-Ха (Паленке) (605—611).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Арноальд, 25-й епископ Меца (601/603—611), католический святой.
 Дезидерий Вьеннский, архиепископ Вьена.
 Келвульф, король Уэссекса (597—611).
 Смарагд, византийский государственный и церковный деятель, экзарх Равенны (585—589 и 603—611).

0611
Умершие в 611 году